

Geografia
 Roman – comune bulgaro della regione di Vraca
 Roman – comune francese dell'Eure, in Alta Normandia
 Roman – città romena del distretto di Neamț

Musica
 Roman – album di Louis Sclavis del 2004, con Jean-Marc Montera
 Roman – brano del gruppo pop russo Vintage

Persone
Roman
 Roman' (m. 1362) – metropolita ortodossa della Lituania dal 1355 al 1362
 Roman – capo mescalero apache, appartenente alla sottodivisione Sierra Blanca
 Brian P. Roman – astronomo statunitense
 Lulu Roman – cantante statunitense
 Florin Claudiu Roman – politico rumeno
 Petre Roman – politico, ingegnere e docente rumeno

Román
Adalberto Román – calciatore paraguaiano
Aída Román – arciera messicana
Bartolomé Román – pittore spagnolo
Gabriela Román – pallavolista portoricana
Joan Ángel Román – calciatore spagnolo
Josefina Román – modella spagnola
Letícia Román – attrice italiana
Mannix Román – ex pallavolista portoricano
Marcel Román – calciatore uruguaiano
René Román – calciatore spagnolo
Roberto Román Triguero – calciatore spagnolo

Altro
 Roman – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Romano
Roman – anche nota come lingua romanza è un'evoluzione del latino che si è sviluppata all'inizio del Medioevo
 Roman – film del 2006, diretto da Angela Bettis
 ROMAN – azienda romena costruttrice di veicoli commerciali
 2516 Roman – asteroide della fascia principale
 Foot Ball Club di Roma – meglio noto come Roman, sodalizio sportivo poi confluito nell'Associazione Sportiva Roma